Bdellouridae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Bdellouridae i ordningen planarier, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen planarier, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bdellouridae 28 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Planarier
Bdellouridae